La sérine est un acide-α-aminé en C3, homologue hydroxylé de l’alanine.
 La Serine est une rivière du canton de Vaud en Suisse.